Antonio Delitala (1941-2011) giornalista e scrittore italiano 
Giacomo Delitala (1902-1972) giurista e penalista italiano
Mario Delitala (1887-1990) pittore e incisore italiano
Pietro Delitala (XVI secolo-1613) poeta italiano